По конституции 1974 года Мьянма является унитарным государством. Страна разделена на 7 административных областей (တိုင်းဒေသကြီး) (до введения новой конституции 2008 года они назывались тайн ) и 7 штатов (пьинэ) (национальных областей) ().

Области и штаты делятся на районы (kayaing), которые в свою очередь состоят из городов (мьо) и сельских волостей (мьонэ; township / subdistrict). Города делятся на городские кварталы (яквэ), волости — на группы деревень (чейюа).

Представители титульных национальных меньшинств (чины, качины, кая, карены, моны, араканцы, шаны) и некоторых других народностей, ссылаясь на конституцию 1947 года, требуют восстановления федеративного устройства государства и ведут вооруженную борьбу за национальную автономию или независимость. Ряд экстремистских группировок (таких, как Национальный социалистический совет Нагаленда и другие) выступают за полное отделение и создание независимых государств на территориях проживания этнических групп нага, мизо, зо и др., которые в настоящий момент входят в состав Мьянмы и Индии.

Конституция 2008 года в Мьянме декларировала создание новых национальных самоуправляемых единиц. Их названия были обнародованы в бирманской прессе в августе 2010 года. Всего таких единиц было создано 6:
 Самоуправляемая зона Дану (объединяет 2 волости в штате Шан)
 Самоуправляемая зона Коканг (объединяет 2 волости в штате Шан)
 Самоуправляемая зона Нага (объединяет 3 волости в области Сикайн)
 Самоуправляемая зона Палаунг (объединяет 2 волости в штате Шан)
 Самоуправляемая зона Па-О (объединяет 3 волости в штате Шан)
 Самоуправляемая область Ва (объединяет 6 волостей в штате Шан)

Административные области и штаты

См. также 
 Список городов Мьянмы

Примечания